Бали́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Крёлли. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14044.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1093 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 715 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 548 были экономически активными, 167 — неактивными (показатель активности — 76,6 %, в 1999 году было 74,7 %). Из 548 активных жителей работали 521 человек (263 мужчины и 258 женщин), безработных было 27 (17 мужчин и 10 женщин). Среди 167 неактивных 59 человек были учениками или студентами, 85 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бали 

Коммуны департамента Кальвадос